Karamba steht für:

Geographie:
 Karamba (Gouré), Dorf in der Gemeinde Gouré in Niger
 Karamba (Maïné-Soroa), Weiler in der Gemeinde Maïné-Soroa in Niger
 Karamba (Tarka), Dorf in der Gemeinde Tarka in Niger

Personen:
 Karamba Diaby (* 1961), deutscher Politiker (SPD)
 Karamba Janneh (* 1989), gambischer Fußballer
 Abou Karamba Kassamba († 2001), gambischer Politiker

Siehe auch:
 Caramba
 Karramba Liroy